SPO steht für:
 Scripta paedagogica online, Webseite und Datenbank des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) zur Bildungsgeschichte des deutschsprachigen Raumes
 Secondary Public Offering, englisch für: Zweitplatzierung (Börse)
 Seoul Philharmonic Orchestra
 Sozialdemokratische Partei Oberwallis
 Spiegel Online, eine der reichweitenstärksten deutschsprachigen Nachrichten-Websites
 Srpski Pokret Obnove (Serbische Erneuerungsbewegung), serbische Partei
 Strana Práv Občanů (Partei der Bürgerrechte), politische Splitterpartei in Tschechien
 Studien- und Prüfungsordnung, die genauen Vorgaben für ein Hochschulstudium
 Subjekt-Prädikat-Objekt als Satzstellung

spo steht für:
 Kalispel–Spokane (ISO-639-3-Code), eine der zwei Varietäten von Montana Salish (südliches Binnen-Salish), Sprache der Spokane (Volk)

.spo steht für:
 Dateiendung des Statistikprogramms SPSS

Siehe auch:
 SPÖ

Abkürzung